Frentz ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Carl Raitz von Frentz (1797–1867), preußischer Landrat
 Edmund Hermann Raitz von Frentz zu Kendenich († 1721), Domherr in Münster
 Edmund Raitz von Frentz (1887–1964), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Eva-Christine Frentz (* 1955), deutsche Juristin
 Jakob Raitz von Frentz (1826–1884), preußischer Beamter und Politiker
 Johann Adolf von Frentz († 1699), Domherr in Münster und Hildesheim
 Josef Raitz von Frentz (1895–1977), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Verbandsorganisator
 Maximilian Raitz von Frentz (1885–1967), deutscher Jurist und Politiker
 Walter Frentz (1907–2004), deutscher Kameramann, Filmemacher, Fotograf, Vortragsreisender und Kajakpionier

Siehe auch:
 Raitz von Frentz
 Frenz
 Fränz